Tenille Townes () — канадская певица, кантри-музыкант, автор и исполнитель. В 2011 году в возрасте 17 лет была номинирована на награду Canadian Country Music Award в категории Female Artist of the Year, которую после очередной номинации выиграла спустя несколько лет.
Номинант на звание «Лучшего нового исполнителя кантри 2020 года» в США.

Биография 
 См. также «Биографию» в английском разделе.
Родилась 20 января 1994 года в г. Гранд-Прери в Альберте (Канада). Полное имя при рождении Tenille Nicole Nadkrynechny.

Eё первый сингл на лейбле Columbia Nashville названный «Somebody’s Daughter» вышел в сентябре 2018 году и стал её дебютом в канадском чарте стартовав с 92-го места в Canadian Hot 100 и достигнув первого места в кантри-чарте Canadian Country в дату 2 февраля 2019 года.

В 2018 году она выступала и открывала концерты Miranda Lambert и группы Little Big Town в их совместном турне The Bandwagon Tour. В 2019 она появилась на альбоме The Other Way певца Donovan Woods в дуэте с ним в песне «I Ain’t Ever Loved No One».

В 2019 году Townes выиграла четыре награды Canadian Country Music Association Awards (CCMA-2019), включая «лучшая певица года» и три за песню «Somebody’s Daughter» (Сингл года, Песня года, Видео года).

Дискография 
 См. также «Tenille Townes Discography» в английском разделе.

Студийные альбомы 
 Real (2011)
 Light (2013)
 The Lemonade Stand (2020)

Синглы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Tenille Townes — The Way You Look Tonight (Official Video) ft. Keelan Donovan
 Tenille Townes — Somebody’s Daughter

Кантри-музыканты Канады
Авторы-исполнители Канады